Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Monterrey Open 2013 der Damen, einem Tennis-Hartplatzturnier. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 30. und 31. März 2013 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Monterrey